K20, K-20 ou K.20 peut faire référence à :
 Centrale de commandement K20, un bunker suisse ;
 K20, un bâtiment d’exposition du  Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen à Düsseldorf ;
 K-20 : L'Homme aux 20 visages, un film fantastique japonais de 2008 ;
 K20, la taille d'un petit tremplin de saut à ski, voir point K ;
 Œsophagite, d'après la classification internationale des maladies ;
 God Is Our Refug», motet pour chœur à quatre voix mixtes a cappella (K.20) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 20, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Tesla K20X, une carte accélératrice produite par NVIDIA.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres